Grazie all'appoggio di Tolomeo IX, re d'Egitto, recuperò i domini paterni in Siria nel 95 a.C. circa, trasferendo la sua corte a Damasco. Di qui cercò di ampliare i suoi domini. A sud sconfisse il re maccabeo Alessandro Ianneo. L'ostilità della popolazione ebraica lo costrinse tuttavia a ritirarsi. Nel tentativo di detronizzare il fratello Filippo I Filadelfo, fu sconfitto dagli Arabi e dai Parti, e catturato. Fu tenuto in reclusione in Partia da Mitridate II fino alla morte, avvenuta nell'88 a.C.

Altri progetti 

Demetrio, 03